Торре-де-Эмбесора (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 11,9 км². Население — 182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона